Leucaspis puede referirse a:

 el personaje mitológico Leucaspis; o
 el género de hemípteros Leucaspis.
 la antigua ciudad egipcia de Leukaspis